Трем:

 Трем — село в Болгарии. Находится в Шуменской области, входит в общину Хитрино.
 Трем — бразильский футбольный клуб, представляющий город Макапа из штата Амапа.